

Italia 
 Chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista ad Ala 
 Chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista a Nettuno
 Chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista a Pescosolido

Svizzera 
 Chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista a Bellinzona

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giovanni Battista
 Chiesa di San Giovanni Evangelista